Уррос-Вилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Аойс. Занимает площадь 11,4 км². Население — 393 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Urroz-Villa

Муниципалитеты Наварры